Bedsted Sogn henviser til flere artikler:
 Bedsted Sogn (Tønder Kommune) – et sogn i Tønder Kommune og i Tønder Provsti
 Bedsted Sogn (Thisted Kommune) – et sogn i Thisted Kommune og i Sydthy Provsti